Roske ist der Nachname folgender Personen:

 Brent Roske, US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur, Filmeditor, Drehbuchautor, Kameramann und Schauspieler
 Norbert Roske (* 1937), deutscher Politiker